Landtagswahl 2014 steht für:
in Deutschland:
 Landtagswahl in Sachsen 2014 (am  31. August)
 Landtagswahl in Brandenburg 2014 (am 14. September)
 Landtagswahl in Thüringen 2014 (am 14. September)
in Österreich:
 Landtagswahl in Vorarlberg 2014 (am 21. September)